Frederico Arnaldo Ballvé foi um radialista e desportista brasileiro, que comandou a Rádio Gaúcha e presidiu o Sport Club Internacional em 1969 e de 1976 a 1977.

Radialistas do Brasil